Wild card se lahko nanaša na:

 Wild Card (igre s kartami) - igralna karta ki lahko zamenja katerokoli drugo karto, tudi Jolly
 wild card (šport) - nastop na tekmovanju ali na turnirju ki ni bil pridobljen s kvalifikacijami ampak s posebnim povabilom organizatorja
 wild card (Statistične raziskave) - nizka verjetnost
 WILD Card (Južno-afriški nacionalni parki) - pametna kartica ki temelji na letni karti za Južno-afriške nacionalne parke 
 Wild Card 2, igra, ki jo ponuja Multi-State Lottery Association, igra se na području severa Združenih držav; zamenjala je podobno igro ki se je imenovala "Wild Card"